Hermosilla ist der Familienname folgender Personen:

 Jirza Hermosilla, chilenische Biathletin
 Marcos Hermosilla (* 1986), argentinischer Biathlet